Канал 9 може бити:

 Канал 9 (Крагујевац) телевизијска станица у Крагујевцу
 Канал 9 (Нови Сад) телевизијска станица у Новом Саду